Христианство в Польше — самая распространённая религия в стране.

По данным исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Польше проживало 36,1 млн христиан, которые составляли 94,3 % населения этой страны. Энциклопедия «Религии мира» Дж. Г. Мелтона оценивает долю христиан в 2010 году в 96,4 % (36,5 млн верующих).

Крупнейшим направлением христианства в стране является католицизм. В 2000 году в Польше действовало 12,8 тыс. христианских церквей и мест богослужения, принадлежащих 55 различным христианским деноминациям.

Помимо поляков, христианами также являются большинство живущих в стране силезцев, немцев, кашубов, украинцев, белорусов, русских, русинов, литовцев, македонцев и др.

С 1946 года в Польше действует Польский экуменический совет. Консервативные евангельские церкви страны объединены в Польский евангельский альянс, связанный со Всемирным евангельским альянсом.

Примечания

См. также 
 Религия в Польше
 Католицизм в Польше
 Православие в Польше
 Протестантизм в Польше